ISO 3166-2:IE est une norme ISO qui définit les 26 comtés de l'Irlande. Il sert notamment pour l’établissement des plaques d'immatriculation.

Liste des codes

Voir aussi 
 ISO 3166-2, la table de référence pour toutes les régions 
 ISO 3166-1, la table de référence pour tous les pays

ISO 3166
Administration territoriale en Irlande (pays)